Грипенберг:

 Грипенберги — российский (финляндский) дворянский род шведского происхождения.
 Грипенберг, Александра (1857—1913) — финский политик, общественная деятельница, писатель; тетя Мэгги Грипенберг.
 Грипенберг, Мэгги (1881—1976) — первая финская балерина, художница, киноактриса; племянница Александры Грипенберг.